

Нью-Лондон — округ у штаті Коннектикут
 Нью-Лондон — місто, штат Коннектикут
 Нью-Лондон — місто, штат Айова
 Нью-Лондон — місто, штат Міннесота
 Нью-Лондон — місто, штат Міссурі
 Нью-Лондон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нью-Лондон — місто, штат Північна Кароліна
 Нью-Лондон — місто, штат Техас
 Нью-Лондон — місто, штат Вісконсин
 Нью-Лондон — селище, штат Огайо
 Нью-Лондон Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Нью-Лондон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир